Josef Natterer (1754-1823), fauconnier de l'empereur d'Autriche et propriétaire d'une riche collection d'histoire naturelle (acquise par l'empereur et venant constituer le noyau du muséum de Vienne).
 Josef Natterer (1786-1852), son fils, conservateur des collections du muséum de Vienne.